Strada statale 15 – strada statale polacca
 Strada statale 15 Via Flavia